Соревнования по хай-дайвингу на чемпионате мира по водным видам спорта 2017 проходили с 28 по 30 июля 2017 года в Будапеште, Венгрия.

Соревнования прошли на берегу Дуная, напротив здания венгерского парламента, где были сооружены временные вышки и бассейн для хай-дайвинга (27 метров для мужчин и 20 метров для женщин).

Расписание 
Соревнования прошли в двух дисциплинах: мужских и женских прыжках. Мужчины и женщины совершили по четыре попытки. В соревнованиях среди мужчин в финальный (четвёртый) раунд прошли 12 прыгунов в воду.

Дано местное (центральноевропейское) время (UTC+2).

Медалисты

Медальный зачёт

Ссылки 
 Хай-дайвинг на официальном сайте чемпионата мира

Соревнования по хай-дайвингу
Чемпионат мира по водным видам спорта 2017